Laban har flere betydninger:

 Laban (Biblen) – er patriarken Jakobs morbror og svigerfar. Han var far til Lea og Rakel (1. Mosebog kapitel 29). Laban snød Jakob til at arbejde 14 år for sig, Laban udnyttede Jakobs forelskelse i Rakel til at bedrage Jakob med aftalen. Derfor er navneordet en laban i bibelkredse også synonymt med navneordet en bedrager.
 Laban (Mormons Bog) – er en betydningsfuld borger i Jerusalem, som besad stor rigdom og mange tjenere ifølge Første Nephis bog, kapitel tre og fire, i Mormons Bog, Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges helligskrift. Han ejede et sæt af messingplader, hvorpå genealogien for Lehi, en vigtig person i den tidlige del af bogen. Han havde også en optegnelse over genealogien for det jødiske folk generelt. I modsætning til mange andre mennesker nævnt i Mormons Bog, ender Laban ikke med at komme til "Den Nye Verden" (USA), og er heller ikke en bibelsk skikkelse. Han nævnes kun kort men hans messingplader spiller senere en vigtig rolle for Nephiterne, der er bogens vigtigste folk.
 Laban (gruppe) – en dansk duo der bestod af Lecia Jönsson og Ivan Pedersen. De er mest kendt for nummeret "Hvor skal vi sove i nat?"
 Laban (album) – første album fra gruppen Laban